Der Hopman Cup 2010 (offiziell Hyundai Hopman Cup 2010) war die 22. Ausgabe des Tennis­turniers im australischen Perth. Er wurde vom 2. Januar 2010 bis zum 9. Januar 2010 ausgetragen.

Teilnehmer und Gruppeneinteilung

Spielplan

Tabelle

Ergebnisse

Weblinks 

 Hopman Cup Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

2010
Tennisturnier 2010